In 1957/58 werd het dertiende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tennis Borussia werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd laatste in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1957/58
Oberliga Berlin